Peucedanum ludovicianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Constantine Samuel Rafinesque, John Torrey och Asa Gray. Peucedanum ludovicianum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
ludovicianum